Мокка (город) — йеменский портовый город на Красном море (также Моха).
 Мокка (кофе) — сорт кофе (также Мокко), назван в честь указанного города.